Carmen Lozano se puede referir
 Carmen Lozano Muñoz, actriz española
 Carmen Lozano Pérez, voleibolista española